Pinon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pinon, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,

USA 

 Pinon (ort i USA), Arizona, Navajo County, 

Robotskapade USAförgreningar